Dakota City kan syfta på:

 Dakota City, Iowa
 Dakota City, Nebraska